Als je voor me staat (album), een album van Jaap Reesema uit 2023
 Als je voor me staat (lied), titelsong van het gelijknamige album van Reesema